Nordland (provincie)
Nordland (albums)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing